Tekel puede referirse a:

 El perro tejón alemán o Dachshund, más conocido por perro salchicha; o
 El género botánico Libertia.